Борис Бекер је освојио турнир. У финалу је победио Ивана Лендла резултатом 7-6, 1-6, 6-3, 7-6.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 1989.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1989.